Csehország
 Bohunice, település a Prachaticei járásban
 Brno-Bohunice, Brno egyik kerülete
 Szlovákia
 Apátszentmihály (szlovákul Bohunice), Jaslovské Bohunice településrésze a Nagyszombati járásban
 Hontbagonya (szlovákul Bohunice), település a Lévai járásban
 Vágbánya (szlovákul Bohunice), település az Illavai járásban